Дидье́ Куэку́ (; род. 25 июля 1944, Бордо) — французский футболист, нападающий. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1962 году выступлениями за клуб «Бордо», в котором провел семь сезонов, приняв участие в 143 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Бордо», был основным игроком атакующей звена команды. В составе «Бордо» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,41 гола за игру.

Впоследствии с 1969 по 1974 год играл в составе таких команд как «Ницца», «Олимпик Марсель», «Нант».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Бордо», в составе которого в своё время начинал игровую карьеру.

Карьера за сборную 
В 1967 году дебютировал за сборную Франции.  В составе сборной был участником чемпионата мира 1966 в Англии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока
 Статистика 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Бордо»